Az 1969-es vívó-világbajnokságon a férfi csapat tőr versenyén 14-en indultak. A győzelmet a Szovjetunió szerezte meg. A magyar csapat (Füredi Gábor, Gyarmati Béla, Kamuti László, Szabó Sándor, Kamuti Jenő) a hatodik helyen végzett.

Selejtező

I. csoport

II. csoport

III. csoport

IV. csoport

Egyenes kieséses szakasz

Végeredmény

Források 

1969-es vívó-világbajnokság